"Miacis" lushiensis је изумрла врста плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" lushiensis је раније била уврштена унутар изумрлог рода Miacis, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" lushiensis.

Временска распрострањенст врсте "Miacis" lushiensis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Азије
Несврстане врсте сисара